Catala oder Catalá ist der Familienname folgender Personen:

 Camille Catala (* 1991), französische Fußballspielerin
 Jaime Catalá (1835–1899), spanischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof
 Jesús Esteban Catalá Ibáñez (* 1949), spanischer Geistlicher, Bischof von Málaga
 Michèle Catala (1921–1951), Schweizer Künstlerin, Dichterin, Autorin, Designerin
 Muriel Catala (* 1952), französische Schauspielerin
 Nicole Catala (* 1936), französische Politikerin
 Rafael Catalá (* 1960), spanischer Gitarrist und Komponist
 Ramón Agapito Catalá y Rives (1866–1941), kubanischer Verleger und Schriftsteller
 Victor Catalá, Pseudonym der spanischen Schriftstellerin Caterina Albert i Paradís (1869–1966)

Catala steht für:

 Catala (Angola), eine Gemeinde im Kreis Mucari, Angola

Siehe auch:
 català (katalanische Sprache)
 Cathala